Всеукраинское общественное объединение левых и левоцентристских политических партий и общественных организаций «Левая оппозиция» — коалиция общественно-политических организаций и партий, созданная в июне 2015 года.

19 марта 2022 года Советом нацбезопасности и обороны на время военного положения деятельность данной политической организации приостановлена.

Руководство 
Объединение возглавляют 5 сопредседателей:
 Пётр Симоненко — первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины
 Наталья Витренко — председатель Прогрессивной социалистической партии Украины
 Валерий Солдатенко — бывший директор Украинского института национальной памяти
 Рудольф Поварницын — рекордсмен мира по легкой атлетике
 Георгий Крючков — деятель Коммунистической партии Украины

Члены 
В объединение входят 5 политических партий, 13 общественных организаций и 6 физических лиц. 

Партии:
 Коммунистическая партия Украины (запрещена 16 декабря 2015 года)
 Прогрессивная социалистическая партия Украины
 Партия «Киевская Русь»
 Рабочая партия Украины
 Славянская партия Украины
 Партия «Новая держава» (вошла 24 сентября 2015 года)
Общественные организации:
 Антифашистский комитет Украины
 Всеукраинский союз рабочих
 Всеукраинский союз советских офицеров
 Всеукраинская женская организация «Дар життя»
 Евразийский народный союз
 Объединение «За союз Украины, Беларуси и России» (ЗУБР)
 Объединение «Интеллигенция Украины – за социализм»
Ленинский коммунистический союз молодёжи Украины (Комсомол Украины)
 Конференция труда Украины
 Славянский комитет Украины
 Собор православных женщин Украины
 Совет студентов-коммунистов
 Союз православных братств Украины
Физические лица:
 Петр Толочко — директор Института археологии Национальной академии наук Украины

Также заявлялось о возможности присоединения к движению наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), близкого к Коммунистической партии Украины. Социалистическая партия Украины и Всеукраинское общественное движение «Украинский выбор» Виктора Медведчука отказались от участия в объединении.

Заявленные цели и политическая позиция 
Политические тезисы организации:
 События февраля 2014 года являются «государственным переворотом», который привёл Украину к потере экономической и политической независимости;
 Внутреннюю и внешнюю политику Украины «определяют Соединённые Штаты Америки, международные финансовые олигархии»;
 С Россией и Белоруссией Украину «объединяют общая история, культура, духовность, цивилизационные ценности», с США и странами ЕС — нет;
 Территориальная целостность и независимость Украины хранились только в условиях единства «наших стран (Украина, Россия, Белоруссия) и братских народов»;
 Организация осуждает законы об осуждении коммунистической идеологии;
 Организация осуждает курс на интеграцию Украины с Европой.
Цели:
 Вступление в Таможенный союз с Россией;
 Русский язык как второй государственный;
 «Восстановление добрососедских, равноправных и взаимовыгодных отношений» с Российской Федерацией и Белоруссией.

История 
12 июня 2015 года в Киеве состоялось учредительное собрание политического движения.

Критика

Обвинение в краже названия 

Одноимённая социалистическая организация «Левая оппозиция» (одна из преемниц Организации марксистов, в основном из её троцкистского крыла; её представители создают новую левую партию «Социальный рух») обвинила «представителей предыдущих властей (КПУ), маргинальных русофилов («Киевская Русь») и черносотенцев (ПСПУ), которые паразитируют на левом движении», в краже её названия. Согласно заявлению её активистки Нины Потарской, их организация названа так в честь левых 20-х годов, с которыми они себя ассоциируют (левыми в составе Центральной рады и Левой оппозицией в составе ВКП(б), противостоящей сталинистам).

Примечания 

Политические организации Украины
2015 год на Украине